Kragelund steht für:

 Kragelund (Aabenraa Kommune), Ort in der Region Syddanmark, Dänemark
 Kragelund (Region Midtjylland), Ort in der Region Midtjylland, Dänemark
 Ortsteil von Oersberg, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Ortsteil von Viöl, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein